Le nom de monarchie espagnole peut désigner les entités suivantes :
 Monarchie catholique espagnole, formée par l'union personnelle des royaumes d'Aragon et de Castille en 1492 : ses souverains reçoivent du pape le titre de Rois catholiques en 1496.
 Royaume d'Espagne, État unitaire depuis 1716.
 Empire espagnol, désignant l'Espagne et ses possessions extérieures du  au .
 Royaume d'Espagne (1808-1813) sous Joseph Bonaparte.
 Monarchie espagnole, statut de la royauté prévu par la Constitution espagnole de 1812, abrogé et rétabli plusieurs fois jusqu'à la Constitution espagnole de 1978.